Steuerburg ist:

 eine abgegangene Burg in der Gemarkung Gräveneck im Landkreis Limburg-Weilburg (Hessen), siehe Steuerburg (Gräveneck)
 eine abgegangene Burg in der Gemarkung Thalitter im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Hessen), siehe Steuerburg (Thalitter)